Campynemataceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Campynemataceae ingår i ordningen liljeordningen, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Campynemataceae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Liljeordningen
Campynemataceae